Torre de San Telmo puede referirse a:

Torre de San Telmo: barrio de Málaga.
Torre de San  Telmo: ruinas de una torre defensiva en Cantabria.